Molekulska formula -{CH2O3}- se može odnositi na:

 Ugljena kiselina
 Performinska kiselina